Osoby o tym nazwisku:
 Jarosław Suchan – polski historyk sztuki, krytyk i kurator

Inne:
 (37788) Suchan – planetoida z pasa głównego asteroid